Il doppio del Tunis Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jerzy Janowicz e Jürgen Zopp erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dominik Meffert e Philipp Oswald hanno battuto in finale Jamie Delgado e Andreas Siljeström 3–6, 7–6(7–0), [10–7].

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Jamie Delgado /  Andreas Siljeström (finale)

  Gerard Granollers /  Marcel Granollers (Quarti di finale, ritiro)
  Rameez Junaid /  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Tunis Open 2013
ATP Challenger Tour 2013